Scandix latifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av John Sibthorp och James Edward Smith. Scandix latifolia ingår i släktet nålkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nålkörvlar
latifolia